Yenipazar bedeutet im Türkischen Neuer Markt und bezeichnet folgende Städte:

 eine Stadt im Sandschak, heute Novi Pazar im Südwesten Serbiens
 eine Stadt und den umgebenden Landkreis in der Provinz Aydın im Westen der Türkei, siehe Yenipazar (Aydın) 
 eine Stadt und den umgebenden Landkreis in der Provinz Bilecik im Nordwesten der Türkei, siehe Yenipazar (Bilecik)